Americijum hlorid se može odnositi na:

Americijum(II) hlorid, AmCl2
Americijum(III) hlorid, AmCl3